

Geografia 
 Finlay – fiume nella regione Centro-Nord (Columbia Britannica) del Canada

Persone 
 George Finlay (1799-1875) – storico scozzese
 Carlos Finlay (1833-1915) – medico e scienziato cubano, pioniere della lotta alla febbre gialla
 Dave Finlay (n. 1958) – wrestler nordirlandese
 Donald Finlay (1909-1970) – atleta britannico
 Frank Finlay (1926-2016) – attore inglese
 Ian Hamilton Finlay (1925-2006) – poeta, scrittore, artista e giardiniere britannico
 Virgil Finlay (1914-1971) – disegnatore statunitense
 William Henry Finlay (1849-1924) – astronomo sudafricano